

Села 
 Олексіївка — Херсонська область, Скадовський район, Бехтерська сільська громада (до 2020 року — Голопристанський район)
 Олексіївка — Херсонська область, Скадовський район, Каланчацька селищна громада (до 2020 року — Каланчацький район)